Chase puede referirse a:

Personajes 
 La abreviatura botánica para la botánica Mary Agnes Chase;
 El personaje de la serie House llamado Chase;
 El director de cine mudo Charley Chase;
 El personaje de ficción de la serie de TV 24, llamado Chase Edmunds;
 El personaje de ficción de la serie Buffy, la cazavampiros llamado Cordelia Chase;
 El freerider estadounidense Aaron Chase;
 El personaje de la serie animada PAW Patrol llamado Chase;
 El escritor inglés James Hadley Chase;

Música 
 Chase (años 1970), banda de Jazz Rock;
 Chase (n/d), canción de Kumi Kōda;
 Chase (1978), canción de Giorgio Moroder;

Toponimia 
 El lugar designado por el censo llamado Chase, en Pensilvania, EE. UU.;
 Condado de Chase

Miscelánea 
 El Chase Manhattan Bank, integrado en el grupo financiero JPMorgan Chase.
 Chase, serie de televisión de 2010.
 Capítulo 12 de la de la serie House M.D. Chase(House)